Adam Joachim Kulczycki (1809-1892), inżynier, kartograf, astronom, podróżnik, powstaniec listopadowy
 Adam Kulczycki (1906-1984), biolog
 Adam Kulczycki (1921-2001), powstaniec warszawski